Reichertshausen ist der Ortsname von

 Reichertshausen, Gemeinde im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Reichertshausen (Altomünster), Ortsteil des Marktes Altomünster, Landkreis Dachau, Bayern
 Reichertshausen (Au in der Hallertau), Ortsteil des Marktes Au in der Hallertau, Landkreis Freising, Bayern
 Reichertshausen (Egling), Ortsteil der Gemeinde Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Reichertshausen (Neudenau), Ortsteil der Stadt Neudenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Reichardhaus
 Reichartshausen